Никшич (; ) — фамилия и топоним, может означать:

Носители фамилии 
 Никшич, Анте (1892—1962) — хорватский политический деятель.
 Никшич, Иван Ипполитович (1879—1964) — российский и советский геолог.
 Симонович-Никшич, Леонид Донатович (1946—2022) — российский общественный деятель и журналист. Глава Союза православных хоругвеносцев (СПХ).

Топоним 
 Никшич — город в Черногории.